Verfehlung steht für:

 Verfehlung (1992), deutscher Film von Heiner Carow
 Verfehlung (2015), deutscher Film von Gerd Schneider
 einen Begriff aus  des Jugendgerichtsgesetzes (Deutschland)